Wollaston är ett engelskt efternamn, som burits av bland andra:

Referenser 

Engelska efternamn